Творчество может означать:
 Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности.
 «Творчество» — ежемесячный журнал специализировавшийся на вопросах теории и критики изобразительного искусства.

См. также 
 Законотворчество — деятельность компетентных органов государственной власти в совокупности законодательных инициатив.